Ettringen kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Ettringen, Rheinland-Pfalz – kommun i Rheinland-Pfalz, 
 Ettringen, Schwaben – kommun i Bayern,